Christian Nettelbladt ist der Name folgender Personen:
* Christian Nettelbladt (der Ältere) (1696–1775), deutscher Jurist
 Christian von Nettelbladt (1779–1843), deutscher Richter und Freimaurer
 Christian Erhard von Nettelbladt (1792–1863), deutscher Verwaltungsjurist und Bibliothekar